Melotron – instrument muzyczny
 Melotron – niemiecki zespół wykonujący muzykę synth pop oraz futurepop